Wieniawa est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Wieniawa, dans le powiat de Przysucha
 du village de Wieniawa, chef-lieu de cette gmina